Богуслав (*д/н —бл. 967) — князь західних поморян та волінян у 960—967 роках.

Життєпис 
Про походження замало відомостей. Можливо був сином або братом Ратибора, князя західних поморян. Втім це ще потребує додаткового підтвердження.

963 року Богуслав уклав союз з племенами руян та лютичів проти данів та поляків. Потім до цього союзу увійшов граф Віхман II Біллунг. У 964 році союзники завдали поразки Мешко I, князю Польщі. У 965 році столиця Богуслава — місто Волін — зазнало нападу Гаральда Синьозубого, короля Данії, внаслідок чого сильно постраждало. Можливо після цього Богуслав переніс свою резиденцію до Щеціна. Того ж року вдалося ще раз завдати поразки Польщі.

У 966 році Богуслав визнав номінальну залежність від королівства Німеччина, сподіваючись отримати підтримку у боротьбі із Польщею. 22 вересня 967 року у вирішальній битві поморяни, воліняни, лютичі зазнали поразки від війська Мешко I. Можливо в цій битві загинув Богуслав. Після цього Західне Помор'я опинилося під владою Польщі.

Джерела 
 Rochala P., Cedynia 972, Bellona, Warszawa 2002
 ВОЛИН. История города

Князі Поморянії
Персоналії X століття